Пудо́вкин, Пудо́вкина — фамилия русского происхождения.

Известные носители:
 Пудовкин, Всеволод Илларионович (1893—1953) — советский кинорежиссёр, актёр и сценарист, художник, педагог.
 Пудовкин, Денис Евгеньевич (1976—2004) — сотрудник Управления «В», погибший во время теракта в Беслане.
 Пудовкин, Михаил Иванович (1933—2004) — советский и российский учёный в области физики Земли.
 Пудовкин, Павел Григорьевич (1904—1943) — Герой Советского Союза.
 Пудовкин, Пётр Дмитриевич — хорунжий, полный Георгиевский кавалер.
 Пудовкин, Сергей Николаевич (род. 1971) — российский продюсер, бизнесмен.

 Пудовкина, Любовь Алексеевна (более известна под фамилией Нетупская; 1920—2020) — советская телеграфистка, старший сержант войск связи Красной армии.

Топоним 
 Пудовкин — посёлок, Тамбовский район, Тамбовская область, Россия.

См. также 
 Пуговкин